Сен-П'єрр-де-Фюрса́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 39 км на північний схід від Ліможа, 28 км на захід від Гере.

Історія 

1 січня 2017 року Сен-П'єрр-де-Фюрсак і Сент-Етьєнн-де-Фюрсак було об'єднано в новий муніципалітет Фюрсак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 357 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 770,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-де-Фюрсак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Крез